Telamão ou Télamo - personagem da mitologia grega, rei de Salamis

 Telamão (coluna) - tipo de coluna onde se representa a forma esculpida de um homem no fuste

 Telamão ou Talamone - localidade italiana